Orde del Servei Distingit: condecoració militar britànica.
 Divisió de Suport Operatiu: organisme central dels Mossos d'Esquadra.